Het busje komt zo (album) - album van Höllenboer uit 1995
 Het busje komt zo (single) - single van Höllenboer, vaak simpelweg afgekort tot Busje komt zo, van bovenstaand album.
 Busje komt zo - Nederlands televisieprogramma van Paul de Leeuw uit 2021